

Persone 
 Heinz Neukirchen (1915-1986) – militare tedesco
 Karl-Josef Neukirchen (1942) – dirigente d'azienda tedesco

Geografia

Austria

Comuni 
 Neukirchen am Großvenediger  – comune nel distretto di Zell am See (Salisburghese)
 Neukirchen am Walde  – comune nel distretto di Grieskirchen (Alta Austria)
 Neukirchen an der Enkach  – comune nel distretto di Braunau am Inn (Alta Austria)
 Neukirchen an der Vöckla  – comune nel distretto di Vöcklabruck (Alta Austria)
 Neukirchen bei Lambach  – comune nel distretto di Wels-Land (Alta Austria)

Ex comuni e frazioni 
 Neukirchen  – ex comune ora frazione del comune di Altmünster nel distretto di Gmunden (Alta Austria)
 Neukirchen am Ostrong  – frazione del comune di Pöggstall nel distretto di Melk (Bassa Austria)
 Neukirchen an der Wild  – frazione del comune di Brunn an der Wild nel distretto di Horn (Bassa Austria)

Germania

Comuni 
 Neukirchen  – città nel distretto di Kassel (Assia)
 Neukirchen  – comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Neukirchen  – comune nel circondario della Frisia Settentrionale (Schleswig-Holstein)
 Neukirchen  – comune nel circondario dello Holstein Orientale (Schleswig-Holstein)
 Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg  – comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Neukirchen beim Heiligen Blut  – comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Neukirchen vorm Wald  – comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Neukirchen-Balbini  – comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Neukirchen-Vluyn  – città nel distretto di Düsseldorf (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Neukirchen (Monti Metalliferi)  – comune nel circondario dei Monti Metalliferi (Sassonia)
 Neukirchen/Pleiße  – comune nel circondario di Zwickau (Sassonia)

Ex comuni, frazioni e quartieri 
 Bergisch Neukirchen  – ex comune ora quartiere della città di Leverkusen nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Neukirchen  – ex comune (con il nome ufficiale di Neukirchen (Altmark)) ora frazione del comune di Altmärkische Wische nel circondario di Stendal (Sassonia-Anhalt)
 Neukirchen  – ex comune (con il nome ufficiale di Neukirchen bei Arnstorf) ora frazione del comune di Arnstorf nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Neukirchen  – frazione del comune di Bockhorn nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Neukirchen  – frazione della città di Borna nel circondario di Lipsia (Sassonia)
 Neukirchen  – ex comune ora frazione del comune di Braunfels nel distretto di Gießen (Assia)
 Neukirchen  – ex comune ora frazione della città di Eisenach (Turingia)
 Neukirchen  – ex comune ora quartiere della città di Grevenbroich nel distretto di Düsseldorf (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Neukirchen  – ex comune ora frazione del comune di Haunetal nel distretto di Kassel (Assia)
 Neukirchen  – frazione del comune di Hemau nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Neukirchen  – frazione del comune di Kirchseeon nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Neukirchen  – frazione del comune di Klein Belitz nel circondario di Rostock (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
 Neukirchen  – ex comune ora frazione del comune di Lautertal nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Neukirchen  – ex comune ora frazione del comune di Lichtenfels nel distretto di Kassel (Assia)
 Neukirchen  – frazione del comune di Maitenbeth nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Neukirchen  – frazione del comune di Malente nel circondario dello Holstein Orientale (Schleswig-Holstein)
 Neukirchen  – frazione del comune di Mehlingen nel circondario di Kaiserslautern (Renania-Palatinato)
 Neukirchen  – frazione della città di Neukirchen-Vluyn nel distretto di Düsseldorf (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Neukirchen  – frazione del comune di Oberwiera nel circondario di Zwickau (Sassonia)
 Neukirchen  – frazione del comune di Reinsberg nel circondario della Sassonia Centrale (Sassonia)
 Neukirchen  – ex comune ora frazione della città di Rheinbach nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Neukirchen  – frazione del comune di Sachsen bei Ansbach nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Neukirchen  – frazione del comune di Schkopau nel circondario della Saale (Sassonia-Anhalt)
 Neukirchen  – frazione della città di Schwandorf nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Neukirchen  – frazione del comune di Steinbergkirche nel circondario di Schleswig-Flensburgo (Schleswig-Holstein)
 Neukirchen  – ex comune ora frazione del comune di Thierhaupten nel distretto della Svevia (Baviera)
 Neukirchen  – frazione del comune di Train nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Neukirchen  – frazione del comune di Triftern nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Neukirchen  – frazione del comune di Unterdietfurt nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Neukirchen  – frazione del comune di Weyarn nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Neukirchen  – frazione del comune di Weilerswist nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Neukirchen am Inn  – ex comune ora frazione del comune di Neuburg am Inn nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Neukirchen am Simssee  – ex comune ora frazione del comune di Riedering nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Neukirchen am Teisenberg  – frazione del comune di Teisendorf nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Neukirchen an der Alz  – frazione del comune di Kirchweidach nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Neukirchen zu Sankt Christoph  – frazione del comune di Georgenberg nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)

Polonia 
 Neukirchen  – antico nome tedesco di Bełczna, frazione del comune di Łobez nel distretto di Łobez (Pomerania Occidentale)

Repubblica Ceca 
 Neukirchen  – antico nome tedesco di Nový Kostel, comune nel distretto di Cheb (Karlovy Vary)

Pagine correlate 
 Neukirch
 Neuenkirchen
 Neunkirchen